Osoby o tym nazwisku:
 Mirosław Przyłęcki – polski architekt, urbanista, konserwator zabytków i nauczyciel akademicki
 Stanisław Przyłęcki – polski biochemik, fizjolog weterynarii
 Tadeusz Przyłęcki – polski prawnik, adwokat i polityk, prezydent Radomia